Queue () peut avoir une signification différente selon le contexte : 
 en zoologie, la queue d'un animal est un appendice situé à l'extrémité de son corps ;
 une queue est un synonyme de file d'attente ;
 en cuisine, une queue (de récipient) est une poignée de forme allongée, généralement horizontale (voir aussi queux) ;
 au billard, une queue est une tige de bois servant à frapper les boules ;
 en œnologie, une queue est un tonneau contenant de 412 à 894 litres ; la demi-queue contient généralement environ 108 l mais certaines vont jusqu'à 290 l ;
 en informatique, queue est le terme anglais qui désigne la structure de données appelée file en français ;
 en théorie des probabilités et en statistique, il existe différents types de queue d'une loi de probabilité : les queues lourdes ou les longues queues (parfois appelées longues traînes) ;
 en biologie moléculaire, queue poly(A), ou polyadénylation, est un motif ajouté à la fin des ARN messagers des organismes eucaryotes ;
 en aéronautique, la queue d'un avion désigne généralement son empennage ;
 en astronomie, la queue d'une comète est une trainée constituée de plasma ou de poussières ; 
 en géographie, une queue de comète est une accumulation de sédiments déposés à l'arrière d'un îlot ou d'un rocher par la houle ;
 en argot, queue désigne le pénis d'un homme et peut désigner familièrement quelqu'un de maladroit ;
 une queue désigne la suite d'un roi ou d'une personne d'importance (, réponse de François I à Henry VIII demandeur d'une rencontre non prévue au ) ;
 en menuiserie, une queue d'aronde ;
 en architecture, une queue d'escalier désigne, dans une marche tournante, la partie la plus large du giron ;
 en typographie, une queue est un diacritique.

Toponymes 

 La Queue-en-Brie
 La Queue-les-Yvelines
 Galluis-la-Queue

Voir aussi 
 La Queue, court métrage français

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France